Ptacek ist der Familienname folgender Personen:

 Fátima Ptacek (* 2000), US-amerikanische Kinderdarstellerin und Model
 Janka Ptacek (* 1972), deutsche Autorin